Jacques Auguste Bordes-Pagès (Seix, –) est un ancien sénateur Radical-socialiste de l'Ariège élu le .

Biographie 
Médecin à Seix, il est le créateur en 1849 de la station balnéaire d'Aulus, dont il a été de longues années le médecin-inspecteur.

Neveu de Jean-Pierre Pagès (1784-1866), il a aussi été maire de Seix (Ariège) de 1877 au , président de la commission des chemins de fer, et conseiller général du canton d'Oust de 1890 à 1897.

Il est élu sénateur de l'Ariège lors d'une élection partielle en 1890, pour remplacer Jean-Baptiste Vigarosy (1822-1890), mais ne peut conserver ce poste , où il est battu par Auguste Delpech, sans avoir eu une activité parlementaire significative.

Références

Sources 
 
 Louis Claeys, Deux siècles de vie politique dans le département de l'Ariège 1789-1989, Pamiers 1994.

Liens externes 

Sénateur de l'Ariège
Maire de l'Ariège
Naissance en mai 1815
Naissance à Seix
Décès en juillet 1897
Décès dans l'Ariège
Décès à 82 ans